Gurrea steht für:

 Gurrea de Gállego, eine Gemeinde in der Provinz Huesca, Aragonien, Spanien

Gurrea ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos de Gurrea (1634–1692), Statthalter der spanischen Niederlande, Vizekönig von Katalonien
 Marcial del Adalid y Gurréa (1826–1881), spanisch-galicischer Pianist und Komponist